Hamble kan syfta på följande platser:

 Hamble-le-Rice – en ort och civil parish i Eastleigh, Hampshire, England
 River Hamble – ett vattendrag i England